Жуть — согласно словарю Ожегова чувство тоскливого беспокойства, тревоги, страха, что-то страшное, приводящее в ужас.

 «Жуть» — фильм 1986 года.
 «Жуть» — десятый эпизод мультсериала «Великий Человек-паук».